Fira, la ville principale de l'archipel de Santorin dans les Cyclades, en mer Égée, en Grèce ;
 Fira, une station du métro de Barcelone en Espagne ;
 Fira (police d'écriture), une police d'écriture ;
 FIRA, l'association européenne de rugby.